YKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chisasibi (Québec), (Canada)